Болеслав Барлог (; , Бреслау Германская империя (ныне , Польша) — , ) — немецкий театральный и кино, театральный деятель. Член Академии искусств Берлина.

Биография 

Родился в семье адвоката. С детства кроме литературы, увлекался театром. В 1920-х годах стал учеником и помощником режиссеров Х. Гильперта и К. Мартина. Начинал сценическую деятельность в «Народном театре» Берлина («Volksbühne») (1930—1933).

После прихода нацистов к власти в 1933 году потерял работу и несколько лет занимался случайными заработками, прежде чем получил должность помощника директора немецкой кинокомпании «Universum Film AG». В 1940-х годах руководил съёмками фильмов на студиях «Universum Film AG» и «Terra Film».

Известен, главным образом, своей работой по возрождению театральной жизни Берлина после Второй мировой войны. Вместе со многими другими художниками активно стремился, свести к минимуму влияние напряженности в холодной войне в театральных заведениях и концертных залах разделенного Берлина. Большинство главных театров Берлина были тогда сильно повреждены или уничтожены во время боевых действий, поэтому многие из первых послевоенных спектаклей были даны в старых кинотеатрах или в небольшом, сравнительно непострадавшем театре Шлосспарк на окраине Западного Берлина.

С 1945 года он руководил «Шлоспарк-театром» («Schlosspark Theater»), с 1951 года возглавлял «Театр Шиллера» в Западном Берлине. С 1951 по 1972 год служил в управлении театральных учреждений Берлина, генеральным директором муниципальной театральной компании Западного Берлина.

Избранные театральные постановки 
Первая режиссёрская работа Б. Барлога — комедия В. Геца «Фокус-покус» в «Шлоспарк-театре» (1945). Среди постановок 1940—1950-х годов:
 «Как вам это понравится» (1946), «Укрощение строптивой» (1947) и «Сон в летнюю ночь» (1953) Шекспира,
 «Женитьба» Гоголя (1947),
 «Андрокл и лев» Б. Шоу (1947),
 «Фауст» Гёте (1954).
 «В ожидании Годо» С. Беккета,
 «Убийственные ангелы» К. О’Брайена,
 Опера «Тоска» Пуччини и другие.

Б. Барлог ставил острые комедийные спектакли. Его режиссёрские работы характеризуются богатством фантазии, интересом к гротескным решениям.

Избранная фильмография 
Как кинорежиссёр снял 12 художественных и ТВ-фильмов, несколько документальных кинолент.
 Quadratur des Kreises (TВ, 1968)
 Don Gil von den grünen Hosen (TВ, 1964)
 Der amerikanische Traum (TВ, 1962)
 Die Pariser Komödie (TВ, 1961)
 Wohin die Züge fahren (1949)
 Tierarzt Dr. Vlimmen (1944)
 Der grüne Salon (1944)
 Junge Herzen (1944)
 Seinerzeit zu meiner Zeit (1944)
 Wenn die Sonne wieder scheint (1943)
 Kleine Mädchen — große Sorgen (1941)
 Unser kleiner Junge (1941)

Награды 
 В 1950 году был удостоен премии Berliner Kunstpreis.
 Орден Искусств и литературы (1965)
 Награждён Большим офицерским крестом Ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Примечания

Литература 
 10 Jahre Schlosspark Theater, В., 1956.

Ссылки 
 
 Boleslaw Barlog

Кинорежиссёры-документалисты Германии
Кинорежиссёры Германии
Театральные деятели Германии
Лауреаты Берлинской художественной премии